Due unità della Kaiserliche Marine hanno portato il nome di SMS Nymphe:

 SMS Nymphe (1863) – corvetta a vela della classe Nymphe, varata nel 1863 e radiata nel 1887.
 SMS Nymphe (1899) – incrociatore leggero della classe Gazelle, varato nel 1899, radiato e demolito nel 1932.